El término paramento puede referirse a los siguientes artículos:

 Paramento (arquitectura), cada una de las superficies de todo elemento constructivo vertical;
 Paramentos litúrgicos.

Enlaces externos